Maj Larsson kan referera till:
 Maj Larsson (författare) (1914–1997)
 Maj Larsson (sångerska) (född 1928)
 May Larsson, författare (född 1940)